Kahofer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kahofer (* 1973), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Arnim Kahofer (* 1974), österreichischer Karambolagespieler
 Timon-Pascal Kahofer (* 1999), österreichischer Skispringer